Personen
 Adolphe Rouleau - Frans schermer
 Alexandre Rouleau - Canadees ijshockeyspeler
 Alfred Rouleau - Canadees zakenman
 Denis Rouleau - Canadees viceadmiraal
 Duncan Rouleau - Amerikaans striptekenaar en kunstenaar
 Eric Rouleau - Frans journalist en diplomaat
 Ernest Rouleau - Canadees botanicus
 Felix-Raymond-Marie Rouleau - Canadees aartsbisschop en kardinaal
 Guy Rouleau - Canadees ijshockeyspeler
 Guy A. Rouleau - Canadees neuroloog en geneticus
 Joseph Rouleau - Canadees operazanger
 Philippe Rouleau - Frans acteur
 Raymond Rouleau - Belgische acteur en regisseur
 Reynald Rouleau - Canadees geestelijke

 Plaatsen
 Rouleau (Canada) - plaats is Saskatchewan, Canada

 Machines
 Rouleau (textiel) - een textieldrukmachine